Laviera ist der Familienname folgender Personen:

 Tato Laviera (Jesús Abraham Laviera; 1950–2013), amerikanischer Lyriker

Siehe auch:
 Laiviera